Alyssum jordanii  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum jordanii descrita por (Bonnier & Layens) P.W.Ball & Heywood es el Alyssum serpyllifolium de Desf.
Alyssum jordanii descrita por Rouy & Foucaud es el Alyssum alpestre de L.

Referencias